Contatore – strumento
Contatore – nell'elettronica
Contatore – nella tipografia